

Film
The Face of Fear – cortometraggio del 1913 diretto da William J. Bauman
The Face of Fear – film per la televisione del 1971 diretto da George McCowan
 Visioni assassine (The Face of Fear) – film per la televisione del 1990 diretto da Farhad Mann

Letteratura 
 Il volto della paura (The Face of Fear) – romanzo di Dean Koontz del 1977

Musica 
 The Face of Fear – album degli Artillery del 2018